Анвиль (; )

 Анвиль — кратер на Луне.
 Анвиль — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта
 Анвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.

Фамилия 

 Анвиль, Жан Батист Бургиньон де (1697—1782) — французский географ и картограф.